Benckert ist der Familienname folgender Personen:
 Curt Benckert (1887–1950), schwedischer Tennisspieler
 Hartmut Benckert (* 1946), deutscher Ingenieur
 Heinrich Benckert (1907–1968), deutscher Theologe

Siehe auch:
 Benkert
 Penkert